Георгий Никольский:
 Никольский, Георгий Васильевич (1910—1977) — советский учёный-ихтиолог, член-корреспондент АН СССР.
 Никольский, Георгий Евлампиевич (1906—1973) — советский художник-анималист, ученик Василия Ватагина. Заслуженный художник РСФСР.